Влади́мир Никола́евич Земцо́в (род. 20 ноября 1960, Свердловск, СССР) — советский и российский историк, специалист по истории наполеоновских войн и иностранцев в России в 1812 году, а также истории Уэльса в эпоху средневековья. Доктор исторических наук (2002), профессор (2010). Профессор и заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания исторических дисциплин исторического факультета Уральского государственного педагогического университета (с 2005). Профессор кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета. Член диссертационных советов по истории при УрФУ и ИИиА УрО РАН.

Автор большого числа научных статей на тему всеобщей и отечественной истории, опубликованных в научных изданиях в СССР, России и за рубежом (Франции, Великобритании, Болгарии, Испании и др. странах).

Биография 
В 1983 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького, а в 1986 году аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории. В 1986 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Английская политика на Балканах накануне Второй мировой войны, октябрь 1938 г. — 1 сентября 1939 г.» (специальность 07.00.03 — всеобщая история). В 2002 году в Уральском государственном университете имени А. М. Горького защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Великая армия Наполеона в Бородинском сражении» (специальность 07.00.03 — всеобщая история).

С 1986 года преподавал в Свердловской высшей партийной школе на кафедре мирового коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения (позже переименована в кафедру мировой политики и международных отношений). C 1991 года работал в Уральской академии государственной службы на кафедре истории и политологии. С 1998 года — доцент кафедры всеобщей истории УрГПУ. С 2003 года — заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания исторических дисциплин исторического факультета УрГПУ. Также по совместительству является профессором кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и факультете регионоведов-переводчиков Гуманитарного университета. Читает общие лекционные курсы по новой и новейшей истории стран Запада, специальные курсы по военной истории и историографии нового времени, а также истории Уэльса.

Проходил научные стажировки: в 1987 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1993 — в Институте повышения квалификации при Уральском государственном университете, в 1995 — в Уэльском университете в Лампетере (Великобритания), в 2007 — в Московском педагогическом государственном университете, в 2012 и 2016 — в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Также посетил ряд стран Европы и Ближнего Востока.

Историко-реконструкторская деятельность 
В 1988 году организовал Екатеринбургский военно-исторический клуб «Горный щит», став при этом первым его председателем. Также принимал участие во многих военно-исторических мероприятиях.

Награды 

Был награждён почётными грамотами УрГПУ, Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области и 8 памятными знаками Движения военно-исторической реконструкции.

Научные труды

Монографии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Земцов В. Н. Наполеон в 1812 году: хроника. — М.: Политическая энциклопедия, 2022. — 639 с. : ил. — ISBN 978-5-8243-2488-4.

Учебные пособия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского института управления
Преподаватели Уральского педагогического университета
Преподаватели Уральского федерального университета